Димитрій Васильович Попеску - священник Української Православної Церкви та настоятель  Молдавсько-Румунської парафію у Києво-Печерській Лаврі УПЦ в місті Київ. Приймав активну участь зборі гуманітарної допомоги на потреби вимушених переселенців в Україні та Збройних сил України.

Життєпис 
Попеску Димитрій Васильович, народився 26 вересня 1988 року в Чернівецької обл, Сторожинецкій р-н, село Чудей, в сім'ї священнослужителя.

Освіта 
У 1995 році, Середня Школа (с. Хєдєрєуць, Молдова)

У 1998 році, ліцей на честь "Михая Емінеску" (с. Карапчів, Чернівецька обл.)

У 2000 році, Школа № 1 (Румунській), (с. Чудей, Чернівецька обл.)

У 2004 році, Школа № 2 (Українська), (с. Чудей, Чернівецька обл.)

У 2006 році, Київська Духовна Семінарія.

У 2010 році, Київська Духовна Академія.

У 2014 році, Магістерська Робота "Святитель Петр Могила в Румунській історіографії"

Сім'я 
У 2010 році, одружився з Мітрік Анною Георгіївною.

У 2012 році, народилась донька Попеску Софія Дмитрівна.

У 2015 році, народилась донька Попеску Ольга Дмитрівна.

У 2020 році, народилась донька Попеску Олена Дмитрівна.

Рукопокладення 
28 лютого 2010 року, Блаженнішим Митрополитом Володимиром був пострижений у ЧТЕЦЯ.

17 квітня 2011 року, Блаженнішим Митрополитом Володимиром був рукопокладений в сан ДИЯКОНА.

27 вересня 2011 року, Ректором КДАіС Митрополитом Антонієм (Паканичем) був рукопокладений в ІЄРЕЙСЬКИЙ сан.

Служіння 
11 листопада 2011 року, створив Молдавсько-Румунську Парафію в місті  Київ у Києво-Печерській Лаврі, де являється настоятелем по теперішній час.

З 12.02.2015 по 19.08.2015 був відряджений Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм для служіння в жіночому монастирі "Великомученика Іоанна Сучавського" в смт Красноїльськ, Чернівецької області.

З 07.06.2020 по 01.12.2020 був відряджений Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм для служіння в Флорівському жіночому монастирі в місті Київ.

З 22 вересня 2020 року, був відряджений Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм для служіння на парафію на честь "Святого Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова" в місті Київ.

Активна громадянська позиція під час війни України з рф 

Завдяки трудам кліриків УПЦ румунського походження протоієрея Димитрія Попеску та протоієрея Миколая Попеску близько 500 тонн було привезено до Центру Гуманітарної допомоги при Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ. З даних пунктів духовенство і волонтери Чернівецької єпархії розвозили вантажі по єпархіях Української Православної Церкви, які найбільше постраждали від воєнних дій або прийняли значну кількість біженців. Допомогу отримали: Харківська, Ізюмська, Запорізька, Чернігівська, Ніжинська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Шепетівська, Роменська, Дніпропетровська, Черкаська, Одеська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та інші єпархії.

Отці Димитрій та Миколай Попеску в ексклюзивному інтерв’ю Інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ розповіли про те, що стоїть за цією вражаючою статистикою. 

Священики поділилися тим, як вони на пропускному пункті кордону з Румунією у перші дні війни вирішили допомагати біженцям, та яким чином врешті вдалося досягнути таких масштабів помочі, розповіли історії людей, яким допомогли, а також подякували Румунській Православній Церкві, Її Предстоятелю та кожному православному румуну, завдяки яким тисячі українців отримали таку необхідну у ці важкі дні підтримку.